Никола́евское — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Николаевское — до 1920 г. название села Шешенкара в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Николаевское — село в Улётовском районе Забайкальского края.
 Николаевское — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Николаевское — село в Шабалинском районе Кировской области.
 Николаевское — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Николаевское — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Николаевское — село в Пушкинском районе Московской области.
 Николаевское — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Николаевское — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Николаевское — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Николаевское — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Николаевское — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Николаевское — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Николаевское — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Николаевское — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Николаевское — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Николаевское — село в Ядринском районе Чувашии.
 Николаевское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
Николаевское — до 1961 г. название села Красногвардейское Красногвардейского района Адыгеи.

Украина 
 Николаевское — село в Витовском районе Николаевской области.
 Николаевское — село в Роменском районе Сумской области.
 Николаевское — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 
 
 Николаевское градоначальство
 
 
 Николаевское-Жальники
 Воронцово-Николаевское
 Манычско-Николаевское